Leubas hat folgende Bedeutungen:

 Leubas (Kempten), Kirchdorf und Ortsteil von Kempten (Allgäu)
 Leubas (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Nasengrub, Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Jörg Schmid von Leubas, auch bekannt als Knopf von Leubas, leitende Person im Deutschen Bauernkrieg